Николай Михайлович Макаров:
 Макаров, Николай Михайлович (1917—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Макаров, Николай Михайлович (род. 1931) — советский футболист.
 Макаров, Николай Михайлович (род. 1948) — советский хоккеист и российский тренер.